Bridgette Wilson-Sampras (1973-), actrice et productrice américaine, femme de Pete Sampras.
 Pete Sampras (1971-), joueur de tennis américain né de parents d’ascendance grecque.
  (1969-), ancienne joueuse de tennis américaine et actuelle entraîneuse de tennis, sœur de Pete Sampras.
Patronyme grec